James Guthrie peut désigner :
 James Guthrie (1612-1661), pasteur écossais presbytérien ;
 James Guthrie (1792-1869), secrétaire du Trésor des États-Unis ;
 James Guthrie (1859-1930), peintre écossais ;
 James Guthrie (1906-1971), médecin écossais ;
 James Guthrie (1953-), producteur des Pink Floyd.